Pineapple est la traduction anglaise d'ananas. Le terme anglais est utilisé dans diverses expressions provenant de cette langue :

 Pineapple, une variante du poker ;
 Pineapple, le surnom de l'enfant-acteur Eugene Jackson provenant de la forme de sa coupe de cheveux ;
 Pineapple Army, un manga de Kazuya Kudō et Naoki Urasawa ;
 Dunmore Pineapple, un bâtiment en forme d'ananas en Écosse ;
 Pineapple Express, un phénomène météorologique du nord-est de l'océan Pacifique ;
 Pineapple Express, titre original anglais de Délire Express, un film américain réalisé par David Gordon Green.
The Pineapple Thief est un groupe de rock alternatif-new prog britannique.

Voir aussi 

 
 Pine Apple (Alabama)